

Osoby 
 Iwan Bohun (zm. 1664) – pułkownik kozacki
 Maria Bohun (1369/1370–1394) – hrabina Derby, pierwsza żona angielskiego króla Henryka IV

Literatura piękna 
 Jurko Bohun – bohater literacki w powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza
 Bohun – powieść historyczno-fantastyczna autorstwa Jacka Komudy osadzona w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej

Sport 
 Bohun – klub piłkarski w Brodach w obwodzie lwowskim, Ukraina

Transport 
 Bohun – potoczna nazwa wagonu Bmnopux